I9, i9, I-9 ou I09 est un sigle qui peut faire référence:
  ;
 Autres cardiopathies rhumatismales (I09), d'après la classification internationale des maladies ;
 Core i9 d'Intel, le nom commercial d'une génération de processeur ;
 I-9, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres